Mit Polaröl bezeichnet man

die Erdöl-Reserven am Polarkreis
den Tran (Fett) der Wale, die oft in den Polargebieten gefangen wurden